U2 siglas usadas para:
 Lockheed U-2, avión espía estadounidense.
 U2, grupo musical irlandés. 
 SM U 2, un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial.
 SM UB 2, un submarino alemán del tipo UB I botado en 1915 y desguazado en 1919.
 SM UC 2, un submarino alemán del tipo UC I botado en 1915 y hundido el 30 de junio de 1915.
 SM U 2, un submarino austrohúngaro de la Primera Guerra Mundial.
 U 2, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial.
 U 2, un submarino de la Bundesmarine del Tipo 205 botado en 1966 y vendido en 1993.
 Polikarpov Po-2, un biplano soviético.
Transporte
 U2, línea del Metro de Berlín.
 U2, línea del Metro de Viena.
 U2, línea del Metro de Fráncfort.
 U2, línea del Metro de Múnich.
 EasyJet, según su código IATA.